55-й выпуск Париж — Брюссель — шоссейной однодневной велогонки по дорогам в Франции и Бельгии состоялся 14 сентября 1975 года в рамках Супер Престиж Перно. Победу одержал бельгийский велогонщик Фредди Мартенс.

Участники

Маршрут 
Дистанция гонки от французского Санлиса до бельгийского Синт-Генезиус-Роде составила 285,5 километров.

Ход гонки 
Первым финишировал Фредди Мартенс.

Из 97 стартовавших спортсмена финишировало 28 гонщиков.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

1975 год в велоспорте